Nationalstraße 5 steht für:
 Nationalstraße 5 (Japan)
 Nationalstraße 5 (Kambodscha)
 Route nationale 5, Frankreich
 Route nationale 5 (Madagaskar)
 Drum național 5, Rumänien
 Ethniki Odos 5, Griechenland
 Põhimaantee 5, Estland
 Rruga shtetërore SH5, Albanien